Asbury United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Asbury United Methodist Church (Washington, District of Columbia), NRHP-ID: 86003029
 Asbury United Methodist Church (Chesterfield, New Hampshire), NRHP-ID: 83004009